A 2014-es Szardínia-rali (hivatalosan: Rally Italia Sardegna 2014) volt a 2014-es rali-világbajnokság hatodik versenye. Június 5. és 8. között került megrendezésre, 17 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 364,54 kilométert tett ki. Az 51 indulóból 39 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény

Külső hivatkozások 
A verseny hivatalos honlapja
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Olaszország
Autóversenyzés Olaszországban
Szardínia